Het synchroonspringen vanaf de 10 meter toren voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2017 vond plaats op 17 juli 2017 in de Danube Arena in Boedapest.

Uitslag 
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Mannen 10 synchroon